Nakla kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Nakla (underdistrikt i Bangladesh), Dhaka,

Polen 

 Nakło (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat bytowski, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar